

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Pomezia e il Latina sono state poi ammesse in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
L'Arzachena è stato poi ripescato in Serie D 2010-2011 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Matera e il Pianura sono state poi ammessa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
L'Bacoli Sibilla Flegrea e il Francavilla sono state poi ripescate in Serie D 2010-2011 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Palazzolo ha scontato 2 punti di penalizzazione.
L'Adrano ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Trapani, il Vigor Lamezia e l'Avellino sono state poi ammesse in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio per il 5º posto

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra Messina e Acicatena non si è disputato perché tra le due squadre c'è un divario maggiore di 8 punti a fine della stagione regolare.

Note

Voci correlate 
 Serie D 2009-2010
 Serie D 2009-2010 (gironi A-B-C)
 Serie D 2009-2010 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2009-2010

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009